Giraudy peut faire référence à :

 Giraudy, entreprise spécialisée dans l'affichage publicitaire.

Patronyme 

 Jean Giraudy (1904-2001), ancien avocat et pionnier de la publicité ;
 Jean-Joseph Giraudy (1737-1817), homme politique français ;
 Miquette Giraudy (née en 1953), musicienne et actrice française.